Lucio V. Mansilla (generaal) - Argentijns generaal en naamgever van onderstaande plaatsen
 Lucio V. Mansilla (Córdoba) - Argentijnse plaats
 General Lucio V. Mansilla - Argentijnse plaats